Эрадикация ( «искоренение») — термин медицины.

 Эрадикация Helicobacter pylori — терапия при лечении язв и гастрита желудка.
 Эрадикация опухолевых клеток — при лечении раковых заболеваний.
 «Marijuana Eradication Programm» (1980-е) — название кампании по борьбе с выращиванием и употреблением конопли, признанными в Таиланде преступлением (1971).

См. также 
 Аррадикация (arradication)

Примечания